Esa Lindell (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Tikkurilan Jää-Veikot (TJV), il commence sa carrière professionnelle en 2011-2012 avec le Kiekko-Vantaa lors d'un prêt. L'année suivante, il débute avec le Jokerit Helsinki. Il est sélectionné en troisième ronde, en soixante-quatorzième position par les Stars de Dallas au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2012. En 2015, il traverse l'Atlantique pour se joindre aux Stars du Texas. Il est sélectionné en deuxième ronde, en quarante-septième position par le HK Dinamo Minsk au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2015.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il participe à son premier championnat du monde en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || Jokerit Helsinki U16 || Jr. C SM-sarja || 8|| 0|| 3|| 3|| 2|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2009-2010 || Jokerit Helsinki U16 || Jr. C SM-sarja Q || 7|| 3|| 5|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Jokerit Helsinki U16 || Jr. C SM-sarja || 26|| 9|| 12|| 21|| 16|| 13|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2009-2010 || Jokerit Helsinki U18 || Jr. B SM-sarja || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Jokerit Helsinki U18 || Jr. B SM-sarja || 14|| 5|| 7|| 12|| 10|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2010-2011 || Jokerit Helsinki U20 || Jr. A SM-liiga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2011-2012 || Jokerit Helsinki U20 || Jr. A SM-liiga || 48|| 21|| 30|| 51|| 16|| 11|| 2|| 5|| 7|| 6
|-
| 2011-2012 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Jokerit Helsinki U20 || Jr. A SM-liiga || 11|| 5|| 4|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 22|| 4|| 6|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Jokerit Helsinki || Liiga || 19|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 11|| 2|| 3|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Jokerit Helsinki || Liiga || 44|| 2|| 3|| 5|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Ässät Pori || Liiga || 57|| 14|| 21|| 35|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Stars du Texas || LAH || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Stars du Texas || LAH|| 73 || 14 || 28 || 42 || 56 || 4 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2015-2016 || Stars de Dallas || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Stars du Texas || LAH|| 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Stars de Dallas || LNH || 73 || 6 || 12 || 18 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Stars de Dallas || LNH || 80 || 7 || 20 || 27 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH || 82|| 11|| 21|| 32|| 33|| 13|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas || LNH ||69 || 3 || 20 || 23 || 12 || 27 || 1 || 7 || 8 || 2 	
|-
| 2020-2021 || Stars de Dallas || LNH || 56 || 5 || 11 || 16 || 19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Stars de Dallas || LNH || 76 || 4 || 21 || 25 || 12 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0
|-

| 440 || 36 || 105 || 141 || 122 || 47 || 2 || 12 || 14 || 6

Au niveau international 

| 2012 || align=left| Finlande U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 7|| 0|| 6|| 6|| 2|| +4|| align="left"|  place
|-
| 2014 || align=left| Finlande U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 3|| 5|| 6|| +6|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||8 ||1 ||5 ||6 ||0 || +5||align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Finlande || align=left|Championnat du monde ||10 ||1 ||3 ||4 ||0 || +6||align=left| Médaille d'argent
|-
| 2016 || align=left| Finlande || align=left|Coupe du monde ||1 ||0 ||0 ||0 ||0|| -1|| align=left| place
|-
| 2022 || align=left| Finlande||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -1|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mai 1994
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Choix de repêchage du Dinamo Minsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur du Kiekko-Vantaa
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Juha-Rantasila